Гла́зер () — фамилия.

  (1829—1915) — немецкий беллетрист.
 Глазер, Альбрехт (род. 1942) — немецкий консервативный политик.
 Глазер, Гельмут (1910—1947) — австрийский штурмбаннфюрер СС.
 Глазер, Иоганн Генрих (1629—1675) — швейцарский анатом, хирург и ботаник.
 Глазер, Дональд Артур (1926—2013) — американский физик и нейробиолог, изобретатель, лауреат Нобелевской премии.
 Глазер, Елена Оттобальдовна (1850—1923) — мать русского поэта и художника Максимилиана Волошина.
 Глазер, Кристоф (1615 — ок. 1678) — французский химик и фармацевт, придворный аптекарь Людовика XIV.
 Глазер, Лив (род. 1935) — норвежская пианистка, дочь Эрнста Глазера.
 Глазер, Лулу (1874—1958) — американская актриса и певица.
 Глазер, Маркус (1880—1950) — католический епископ.
 Глазер, Эдуард (1855—1908) — австрийский путешественник и ориенталист, археолог, востоковед-арабист.
 Глазер, Эрнст (1904—1979) — норвежский скрипач еврейского происхождения, родом из Германии.
 Глазер, Юлий (1831—1885) — австрийский юрист-процессуалист, криминалист и политик.

См. также 
 Глейзер
 Глезер

Примечания